Смрдеш се може односити на:

 Смрдеш (планина), планина у Северној Македонији
 Смрдеш (Грчка), или Кристалопиги, насељено место у општини Преспа, Грчка